Blodbrødre er navnet på flere ting:

Film og musicals 
 Blodbrødre (novellefilm fra 2013) – dansk novellefilm instrueret af Stefan Kjær Olsen
 Blodbrødre (film fra 1988) – canadisk/amerikansk film af instrueret David Cronenberg (org. Dead Ringers)
 Blodbrødre (musical) – musical af Willy Russel fra 1983 (org. Blood Brothers)

Andet 
 Blodbroder (entalsformen) – person som har indgået en pagt ved at blande blod